Alien³ – film del 1992
 Alien³ – videogioco del 1992 per vari computer e console
 Alien³ – videogioco del 1993 per Super Nintendo
 Alien³ – videogioco del 1993 per Game Boy
 Alien³: The Gun – videogioco del 1993 per sala giochi